Belovisjka Reka (makedonska: Beloviška Reka, Беловишка Река) är ett periodiskt vattendrag i Nordmakedonien.   Det ligger i kommunen Opsjtina Jegunovce, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje.

Omgivningarna runt Belovisjka Reka är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Belovisjka Reka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Jegunovce (kommun)